

Patronyme 

 Alex Chilton (1950-2010), chanteur, guitariste et harmoniciste de rock américain.
 Allenby Chilton (1918-1996), footballeur anglais.
 Kevin P. Chilton (1954-), astronaute américain.
 Tom Chilton (1985-), pilote automobile britannique.
 Max Chilton (1991-), pilote automobile britannique.

Toponymie

Au Royaume-Uni 
 Chilton, une ville du comté de Buckinghamshire
 Chilton, une ville du comté de Durham
 Chilton, une localité du district de Babergh, comté du Suffolk.

Aux États-Unis 
 Chilton, une localité au Texas.
 Chilton, une ville du Wisconsin.
 Le Comté de Chilton dans l'Alabama.
 Chilton Township, dans le Dakota du Nord

Autres 

 Chilton Publishing, un éditeur américain principalement connu pour ses revues et manuels automobiles